Sezon 2019/2020 2. Fußball-Bundesligi - 46. edycja niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej. W rozgrywkach występowało 18 zespołów. Zmagania rozpoczęły się 26 lipca 2019 roku i zakończyły się 28 czerwca 2020. Po 25. kolejce rozgrywki wstrzymano, co było spowodowane pandemią koronawirusa. Wznowiono je 16 maja. 

Mistrzem 2. Bundesligi została Arminia Bielefeld, awans do Bundesligi na seozn 2020/2021 uzyskał również VfB Stuttgart, do baraży przystąpił natomiast 1. FC Heidenheim. Z ligi spadli natomiast SV Wehen Wiesbaden oraz Dynamo Drezno. W barażach o utrzymanie grało 1. FC Nürnberg.

2. Fußball-Bundesliga (2019/2020)

Drużyny 

W 2. Bundeslidze w sezonie 2019/2020 występowało 18 następujących zespołów:

1Dnia 01.01.2019 roku miasto Aue stało się częścią miatsa Aue-Bad Schlema.

Rozgrywki

Tabela

Statystyki

Baraże

Baraże o Bundesligę 

Zwycięzca: Werder Brema (przez bramki strzelone na wyjeździe)

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: 1. FC Nürnberg (przez bramki strzelone na wyjeździe)

Zobacz też 

 Bundesliga
 3. Liga
 Regionalliga

Przypisy 

2019 w Niemczech
2020 w Niemczech
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech